Звозы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Звозы — деревня в Малоритском районе Брестской области.

Украина 
 Звозы — село в Киверцовском районе Волынской области.